Velika nagrada Francije 1969 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 6. julija 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 38
| 1:56:47,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 7
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 38
| + 57,1 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 11
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 38
| + 57,3 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 5
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 37
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 10
|  Vic Elford
| McLaren-Ford
| 37
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 37
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 12
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 36
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 8
| 4
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 35
| +3 krogi
| 2
|  
|-
! 9
| 3
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 34
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Chris Amon
| Ferrari
| 30
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 22
| Okvara
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 21
| Šasija
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 1
| Črpalka za gorivo
| 12
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969